Mere (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Erpe-Mere
Mere (Cheshire), een plaats in Cheshire, Engeland
Mere (Wiltshire), een plaats in Wiltshire, Engeland
Mere (winkelketen), een internationale winkelketen

Zie ook 
Méré voor de Franse gemeenten